BACH es el segundo álbum de estudio del grupo Bandalos Chinos. Fue publicado en 2018, grabado en los estudios Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos bajo la producción de Adán Jodorowsky. En este disco se encuentran los mayores éxitos de la banda, tales como «Vámonos de viaje», «Demasiado», «El club de la montaña», «Tu órbita», entre otros.

Historia 
En el año 2017 mientras componían nuevas canciones, se interesaron por los estudios Sonic Ranch de Texas, al ver que varias bandas y artistas habían ido a grabar álbumes allí (como La Síntesis O'konor de Él Mató a Un Policía Motorizado, Juana Molina, etc). También se contactan con Adán Jodorowsky para la producción del álbum.

En el mes de enero de 2018 viajan a Texas (Estados Unidos) a grabar el álbum en Sonic Ranch.

El 3 de agosto de 2018 publican el álbum, que consta de 11 canciones. El disco terminó siendo no solo el más exitoso de la banda, sino de la década y la escena del indie argentino, esto hace que recorran toda la Argentina, y viajen a México tres veces en menos de un año (incluida su participación en el Vive Latino 2019). Se desprenden clásicos como «Vámonos de viaje», «Demasiado», «El club de la montaña», «Tu órbita», entre otros. 

El 4 de agosto de 2019, publican el sencillo «Departamento» en colaboración con Adán Jodorowsky, teniendo un gran éxito al igual que los sencillos anteriores.

Lista de canciones 
 Todas las canciones fueron compuestas por todos los integrantes de la banda

 Vámonos de viaje - (3:56)
 Súper V - (2:52)
 El temblor - (3:43)
 Demasiado - (3:45)
 El club de la montaña - (3:54)
 Hermanos - (3:47)
 Tema de Susana - (4:08)
 Lento - (4:48)
 Tu órbita - (3:30)
 El concierto - (5:11)
 Ácido - (4:02)

Personal 
Bandalos Chinos

 Goyo Degano - voz, coros, piano
 Iñaki Colombo - guitarras, piano, teclados, coros
 Salvador Colombo - piano, teclados, percusión, coros, programaciones
 Tomás Verduga - guitarras, coros
 Matías Verduga - batería, percusión, coros
 Nicolás Rodríguez del Pozo - bajo, coros

Referencias 

Álbumes de 2018
Álbumes de Bandalos Chinos
Álbumes de indie rock
Álbumes de rock en español
Álbumes en español
Álbumes de rock de Argentina